Con el término Black Bart puede hacer referencia a:

 Bartholomew Roberts (1682 — 1722) pirata galés, apodado Black Bart póstumamente.
 Charles Earl Bowles (1829 — 1888 o 1917) forajido y poeta, apodado Black Bart.
 Black Bart, película de 1948 basada en el forajido.
 Black Bart, película de 1975 basada en el forajido.